Ollieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ollières (Meuse), departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Ollières, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Les Ollières, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Les Ollières-sur-Eyrieux, kommun i departementet Ardèche,